Великов () — болгарське і російське прізвище:
 Борислав Великов ( 1945) — болгарський хімік, педагог і політичний діяч, був головою Народних зборів Болгарії (2005).
 Великов Максим Костянтинович ( 1982) — російський хокеїст, півзахисник.
 Петр Великов ( 1951) — болгарський шахіст, гросмейстер.
 Радослав Великов ( 1983) — болгарський борець вільного стилю, бронзовий олімпійський медаліст, чемпіон світу, багаторазовий призер чемпіонатів Європи.